Unter Betreuungsgruppe versteht man:
 eine Schnelleinsatzgruppe Betreuung
 eine Teileinheit von Einsatzeinheiten/-zügen